Maximilianbrunnen steht für:
 Maximilianbrunnen (Arnsberg)
 Maximilianbrunnen (Bad Ischl)